Александр Аркийер (; 18 апреля 1870 — 8 января 1953) — французский актёр, драматург и режиссёр, получивший мировую известность после заглавной роли в фильме «Зигомар» Викторена Жассе.

Биография 
Был актёром Андре Антуана и Фирмена Жемье.

Крепко сложённый, с лукавым взглядом и непокорной прядью волос, нередко исполнял роли грубиянов.

В 1908 году снялся в нескольких фильмах Альбера Капеллани («Арлезианка», «Западня» и др).

Популярность ему принесла роль Зигомара в фильмах Викторена Жассе «Зигомар», «» и «Зигомар ускользает».

Позднее снимался у Жермены Дюлак («Улыбающаяся мадам Бёде», 1923), Жана Ренуара («Блед», 1929) и у Жюльена Дювивье («Конец дня» 1939).

Театр

Актёр

Режиссёр

Фильмография 
 1908 — Человек в белых перчатках / L’Homme aux gants blancs
 1908 — Западня / L’assommoir — Купо 
 1908 — Арлезианка / L’Arlésienne
 1908 — Тараканова и Екатерина II / Tarakanova et Catherine II
 1911 — Зигомар / Zigomar — Зигомар
 1912 —  / Zigomar contre Nick Carter — Зигомар
 1913 — Зигомар ускользает / Zigomar, peau d’anguille — Зигомар
 1923 — Улыбающаяся мадам Беде / La Souriante Madame Beudet — Мсьё Бёде
 1929 — Блед / Le bled — Кристиан Оффе
 1939 — Конец дня / La fin du jour — Мсьё Люсьен

См. также 
 Жозетта Андрио

Примечания

Ссылки 

Актёры Франции
Драматурги Франции